Heierli ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Heierli (* 1965), Schweizer Politiker (Grüne)
 Hans Heierli (1927–2003), Schweizer Geologe
 Jakob Heierli (1853–1905), Schweizer Archäologe, Historiker und Privatdozent
 Julie Heierli (1859–1938), Schweizer Modistin und Trachtenforscherin
 Nicola Heierli (* 1997), Schweizer Unihockeyspieler